Шелегино — топоним:

Казахстан 
 Шелегино — озеро (болото) в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Шелегино — посёлок в Петропавловском районе Алтайского края, упразднён в 2010 г.